Тримбл има више значења:
 Округ Тримбл (Кентаки)
 Тримбл (Мисури)
 Тримбл (Охајо)
 Тримбл (Тенеси)